Die II. Division 1957/58 war die neunte Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1957/58 gab es in West-, Südwest- und Süddeutschland je eine eingleisige II. Division. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Der STV Horst-Emscher und Borussia München-Gladbach stiegen in die Oberliga West auf. Aus der Oberliga stiegen Hamborn 07 und der Wuppertaler SV ab. Die SG Wattenscheid 09 und Marathon Remscheid mussten in die Verbandsliga absteigen und wurden durch die SpVgg Erkenschwick und den TuS Lintfort ersetzt.

Aufstiegsrunde West 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Landesmeister der drei westdeutschen Verbände teil. Da sowohl der Hombrucher FV als auch der SV Bergisch Gladbach 09 auf den Aufstieg verzichteten, rückte der westfälische Vizemeister SpVgg Erkenschwick nach.

|}

Südwest 
Der SV Weisenau und die Sportfreunde Saarbrücken stiegen in die Oberliga Südwest auf. Aus der Oberliga Südwest stiegen der VfR Kaiserslautern und der SV St. Ingbert ab. Germania Metternich und der VfL Neuwied mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den Ludwigshafener SC und den VfB Theley ersetzt. Viktoria Hühnerfeld nannte sich ab der Saison 1958/59 Viktoria Sulzbach.

Aufstiegsrunde Südwest 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der drei südwestdeutschen Amateurligen sowie der südwestdeutsche Pokalsieger FSV Schifferstadt teil. Die Runde war gleichzeitig die Endrunde um die südwestdeutsche Amateurmeisterschaft, bei der die Spiele mit Schifferstädter Beteiligung nicht gewertet wurden.

Süd 
Der SV 07 Waldhof und die TSG Ulm 1846 stiegen in die Oberliga Süd auf. Aus der Oberliga stiegen der SSV Jahn Regensburg und die Stuttgarter Kickers ab. Der TSV Schwaben Augsburg und der FC Singen 04 mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch VfB Friedberg und den 1. FC Bamberg ersetzt.

Aufstiegsrunde Süd  
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der fünf süddeutschen Amateurligen teil.

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1957/58

Literatur 
 

Fußballsaison 1957/58
II. Division